Famille de Cossé ;
 Famille de Cossé-Brissac ;
 Laurence Cossé (1950-), écrivain français ;
 Pierre-Yves Cossé (1934-), haut fonctionnaire français.

 Cossé-d'Anjou, une commune française ;
 Cossé-en-Champagne, une commune française ;
 Cossé-le-Vivien, une commune française.

Voir aussi 
 Bataille de Cossé